Fernando Pereira, fu un fotografo e attivista di Greenpeace 
Fernando Pereira (militare), (1963 –  ) nel luglio 2003 tentò un colpo di stato a São Tomé e Príncipe ai danni di Fradique de Menezes
Fernando Pereira de Freitas, meglio conosciuto come Fernando Brobró (Niterói, 18 luglio 1934-10 febbraio 2006), è stato un cestista brasiliano
Miguel Fernando Pereira Rodrigues (Fátima, 16 marzo 1993) è un calciatore portoghese
Luiz Fernando Pereira da Silva, detto Fernandinho (Santa Bárbara d'Oeste, 25 novembre 1985), è un calciatore brasiliano
Fernando Pereira, è un calciatore angolano
Wallace Fernando Pereira, conosciuto come Wallace (Cerquilho, 29 ottobre 1986)